Desorientering kan avse:

 Desorientering (psykiskt tillstånd) – vanligen betraktat som synonym till konfusion eller förvirring, vilket är det mentala tillståndet att sakna orientering, det vill säga vara förvirrad ifråga om rum, tid och personlighet.
 Desorienterad (skiva) – en dubbelskiva från 2001 av musikern Pelle Ossler.

Se även 
 Konfusion